Ария Александер (, род. 25 марта 1995 г., Хьюстон, Техас, США) — американская порноактриса и эротическая модель. Лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась и выросла в Техасском городе Хьюстон. Имеет ирландские и мексиканские корни. Будучи молодой девушкой, переехала в Южную Каролину, где окончила среднюю школу и поступила в колледж в Чарльстоне. В первый год обучения в университете начала работать в качестве фетиш-модели.

Позже переехала в Норфолк (Виргиния), где продолжила свою карьеру в качестве модели, пока ей не позвонили из Калифорнии из агентства Amateur Allure. Дебютировала в качестве порноактрисы в 2014 году, в возрасте 19 лет.

С момента начала карьеры работала с такими студиями, как Evil Angel, Zero Tolerance, New Sensations, Jules Jordan Video, Sweetheart Video, Wicked, Sweet Sinner, Kelly Madison Productions и другими.

В 2016 году была номинирована на премии AVN и XBIZ как лучшая новая актриса.

В 2017 году получила награду на AVN Awards за лучшую сцену группового секса за роль в Orgy Masters 8.

На сегодняшний день снялась более чем в 130 фильмах.

Премии и номинации

Избранная фильмография 
 Ass Transit,
 Babysitters Taking on Black Cock,
 Crush On An Older Woman,
 Exes And Ohhhs,
 Girl Train 5,
 Platinum Pussy,
 Racially Motivated 6,
 Restraint 2
 Student Bodies 4.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США